Mosambik, englisch Mozambique oder portugiesisch Moçambique steht für:

 Mosambik, Staat in Südostafrika
 Ilha de Moçambique, deutsch Mosambikinsel, namensgebende Insel und Stadt in Mosambik

 Blonde Fracht für Sansibar, deutsch Mozambique, Film von Robert Lynn (1965)

Siehe auch:
 Straße von Mosambik (Meerenge zwischen Mosambik und Madagaskar)
 Mosambikstrom (Meeresströmung in der Straße von Mosambik)